1441 км, 1441-й киломе́тр — топоним в России.

 1441 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Мурманская область). Код 017041.
 1441 км — разъезд Северобайкальского региона Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали (Республика Бурятия). Код 904423.
 1441 км — разъезд, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 258910.